Seilerberg steht für

 Seilerberg (Freiberg), Stadtviertel von Freiberg
 Seilerberg (Seeon-Seebruck), Gemeindeteil von Seeon-Seebruck, Landkreis Traunstein, Bayern